Казаево — название населённых пунктов в России:

 Казаево — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Казаево — деревня в составе города Чусовой Пермского края.